La Colombe è il nome di
La Colombe (costellazione) Una costellazione celeste non-tolemaica
 alcuni comuni francesi:
La Colombe, Loir-et-Cher
La Colombe, Manica
 una casa editrice francese La Colombe (casa editrice)

Pagine correlate
Colombe (Isère)
Colombe-lès-Vesoul, Alta Saona
Colombes, Hauts-de-Seine